Camargo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hélio Ferraz de Almeida Camargo
 Amabilio J.A. de Camargo